Гра́ушпиц () — высочайшая гора Лихтенштейна, расположенная на юге общины Тризен на границе с Швейцарией.  2599 метров над уровнем моря. Принадлежит к горному массиву Ретикон.

Ухоженной тропы нет, самый лёгкий маршрут к наивысшему пику проходит через Хинтер-Граушпиц и по гребням 3-4 класса.

В «Справочнике географических и исторических названий Лихтенштейна» Граушпиц, Вордер-Граупшпиц, Хинтер-Граушпиц и Шварцхорн указаны как четыре разные горные вершины.

См. также 
 Горы Лихтенштейна

Примечания

Ссылки 
 Самые высокие вершины Лихтенштейна
 О самой высокой точке Лихтенштейна
 Восхождение на Граушпиц

Горные вершины Лихтенштейна
Альпы
Высочайшие точки стран мира